Sayur Maincat (Barumun), een plaats in Indonesië
Sayur Maincat (Kotanopan), een plaats in Indonesië
Sayur Maincat (Huta Bargot), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing